Ramersdorf (München), wijk in München in het stadsdeel Ramersdorf-Perlach
 Ramersdorf (Bonn), wijk in Bonn in het stadsdeel Beuel